Ride or Die steht für:

 Ride or Die (2021), japanischer Film von Ryuichi Hiroki
 Ride or Die – Fahr zur Hölle, Baby!, US-amerikanischer Actionfilm von Craig Ross Jr. (2003)